Englewood (Colorado)
 Englewood (Florida)
 Englewood (Kansas)
 Englewood (Nova Jersey)
 Englewood (Ohio)
 Englewood (Pennsilvània)
 Englewood (Tennessee)
 Englewood Cliffs, població dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey